Die NB I. Szabó László csoport 2017/18 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Über die Platzierung entschieden vorrangig erstmals nicht die Brettpunkte, sondern die Mannschaftspunkte. Der Titelverteidiger Aquaprofit NTSK wurde zum zehnten Mal in Folge Meister, ließ aber DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság und ASE Paks nur aufgrund der besseren Brettpunkte hinter sich. Aus der NB I/B. waren der Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club und MTK Budapest aufgestiegen; beide Aufsteiger mussten direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2017/18.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. und 26. November, 3. und 17. Dezember 2017, 28. Januar, 18. Februar, 4. März sowie 5. und 6. Mai 2018. Die beiden ersten und die beiden letzten Runden wurden zentral in Budapest ausgetragen, die übrigen Runden dezentral bei den beteiligten Vereinen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2017
Schachveranstaltung 2018